Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2015 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 29 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Au premier tour, plusieurs matchs se soldent par une « double roue de bicyclette » (6-0, 6-0) : victoires de Venus Williams sur Madison Brengle, d'Andrea Petkovic sur Shelby Rogers et d'Angelique Kerber sur Carina Witthöft. Petra Kvitová ne passe pas loin du même score en battant Kiki Bertens 6-1, 6-0.
 La 1 mondiale Serena Williams remporte le tournoi pour la  en s'imposant en finale face à l'Espagnole Garbiñe Muguruza qui dispute sa première finale en Grand Chelem. S'étant adjugée l'US Open 2014, l'Open d'Australie 2015 et les Internationaux de France 2015, elle réalise un Grand Chelem sur 2 ans, performance qu'elle avait déjà réalisé entre 2002 et 2003.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2015

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2015
Wimbledon Simple dames
Tournoi de Wimbledon 2015